Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eva Hrdinová e Karin Knapp che hanno battuto in finale Iveta Gerlova e Lucie Kriegsmannova 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Estrella Cabeza Candela /  Laura Thorpe (quarti di finale)
 Nina Bratčikova /  Ekaterina Ivanova (semifinali)

 Iveta Gerlova /  Lucie Kriegsmannova (finale)
 Tadeja Majerič /  Teodora Mirčić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Morocco Tennis Tour 2011